Der Kanton Ribemont ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 52 Gemeinden im Arrondissement Saint-Quentin, sein bureau centralisateur ist in Ribemont. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone 2015  erfuhr er eine bedeutende Vergrößerung.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 52 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Ribemont die 15 Gemeinden Chevresis-Monceau, La Ferté-Chevresis, Mont-d’Origny, Neuvillette, Origny-Sainte-Benoite, Parpeville, Pleine-Selve, Regny, Renansart, Ribemont, Sissy, Surfontaine, Séry-lès-Mézières, Thenelles und Villers-le-Sec. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 199,62 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 0225.

Bevölkerungsentwicklung

Politik 

Ribemont